La Supercoppa d'Ucraina 2004 (ufficialmente ) è stata la prima edizione della Supercoppa d'Ucraina.

Si è svolta il 10 luglio 2004 allo Stadio Čornomorec' di Odessa tra lo Šachtar, vincitore della Vyšča Liha 2003-2004, e la Dinamo Kiev, vincitrice della Coppa d'Ucraina 2003-2004.

A conquistare il titolo è stata la Dinamo Kiev che ha vinto per 6-5 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.

Tabellino

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2004
2004
Incontri del F.K. Dynamo Kyïv
Competizioni sportive a Odessa